Rössjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Rössjön, Skåne, sjö i Ängelholms kommun,  (3,55 km²)
Rössjön, Småland, sjö i Tingsryds kommun,  (36,1 ha)
Lill-Rössjön, Jämtland, sjö i Krokoms kommun,  (18,5 ha)
Stor-Rössjön, Jämtland, sjö i Krokoms kommun,  (2,49 km²)
Lill-Rössjön, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (11,3 ha)
Rössjön (Nätra socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (56,9 ha)
Rössjön (Resele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (17,9 ha)
Stor-Rössjön, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (14,4 ha)
Rössjön, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun,  (3,11 km²)

Se även
Rösjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn